Fatti presenti o del passato molto recente
 In teologia l'attualità è la disposizione al peccato.
 In filosofia l'attualità si riferisce ad una visione della realtà, secondo l'idealismo, non costituita di fatti indipendenti dal soggetto ma, al contrario, determinati dall'attività di pensiero dello stesso soggetto.

Altri progetti